Dresdner (auch: Dresdener) steht für:
 die Einwohner der sächsischen Landeshauptstadt Dresden
 eine Haushuhnrasse, siehe Dresdner (Huhn)

Personen:
 Albert Dresdner (1866–1934), deutscher Historiker, Kunstkritiker und Kunsthistoriker

Weiteres:
 die Dresdner Bank, ein ehemaliges deutsches Unternehmen
 das Dresdner Kulturmagazin, eine in Dresden erscheinende Zeitschrift
 den Dresdner SC, einen Sportverein
 die Dresdner Idee, eine Schachkomposition, siehe Friedrich Palitzsch

Siehe auch:
 Dresden (Begriffsklärung)